Příjmení Ginzburg může znamenat:

 Carlo Ginzburg (* 1939), italský historik židovského původu
 Esti Ginzburg (* 1990), izraelská modelka a herečka
 Jevgenija Ginzburgová (1903–1977), ruská spisovatelka židovského původu, vězeň Gulagu
 Natalia Ginzburgová (Natalia Leviová; 1916–1991), italská spisovatelka
 Ronen Ginzburg (* 1963), izraelský basketbalový trenér
 Vitalij Lazarevič Ginzburg (1916–2009), sovětský a ruský fyzik